Suduiraut peut désigner :

Patronyme 

 Lionel Duroy de Suduiraut (1949-), journaliste et écrivain français ;
 Martial Guillot de Suduiraut (1945-), sculpteur français.

Toponyme 

 Château Suduiraut est un château français du , construit au sein d'un domaine viticole de  dont  de vignes, dans la commune de Preignac au sud de Bordeaux dans la région de Sauternes, en France.

Patronyme français